Wurmschnecke steht für:
 Wurmschnecken (Vermetidae), eine taxonomische Familie mariner Schnecken
 Wurmschnegel (Boettgerillidae), eine taxonomische Familie zu den Landlungenschnecken gehörender Nacktschnecken